Goianesiensi – abitanti di Goianésia do Pará
Goianesiensi – abitanti di Goianésia